Contea di Sumner o Sumner County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sumner (Kansas)
 Contea di Sumner (Tennessee)